Frío hace referencia a varios artículos:

Física 
 Frío, como consecuencia de la ausencia de calor;
 Cadena de frío, proceso que asegura la continuidad en el estado de congelación de productos orgánicos.
 Gota fría, meteorología es una masa de aire que se desprende de una corriente muy fría y que desciende sobre otra de aire caliente produciendo grandes perturbaciones atmosféricas.

Naturaleza 
 Ave fría (Vanellus vanellus), ave limícola migratoria, también llamada avefría.
 Lino frío, otra forma de denominar el lino bayal.
 Luz fría, la que producen las luciérnagas.

Cauces fluviales 
 Río Frío (Cuba), en la provincia de Pinar del Río, Cuba; afluyente del río Cuyaguateje.
 Río Frío (Asturias), afluente del río Navia, en Asturias (España).
 Río Frío (Jaén), afluente del río Jaén, provincia de Jaén (España).
 Río Frío (Costa Rica), en las llanuras de los Guatusos.

Música 
 Frío (canción de Ricky Martin), tercer sencillo del álbum "Música + alma + sexo" del cantante puertorriqueño Ricky Martin.
 Frío (canción de Fey) (2012), primer sencillo del álbum "Primera fila", álbum de la cantante mexicana Fey.
 El frío (2015), cuarto sencillo promocional del álbum Santa de la cantautora Zahara.

Fútbol 
 Club Atlético Independiente
 Club Atlético River Plate
 Club Deportivo Águila
 Club Cerro porteño

Política 
 Guerra Fría, enfrentamiento político, ideológico, económico, tecnológico y militar que tuvo lugar durante el siglo XX entre los bloques occidental-capitalista y oriental-comunista.
 Iglesia fría, aquella iglesia con derecho de asilo.

Lugares 
 Condado de Frío, en Texas, Estados Unidos.